Ath peut faire référence à :
 Ath, une ville francophone de Belgique située en Région wallonne.

ATH peut faire référence à :
 affichage tête haute, en aviation militaire, un système de visualisation d'information dans un véhicule ;
 affichage tête haute, en jeu vidéo, un système de visualisation d'information dans un jeu vidéo ;
 Absolute Threshold of Hearing (en français, seuil absolu d'audition), le volume sonore minimum avec lequel une oreille moyenne dotée d'une ouïe normale peut percevoir un son pur quand aucun autre son n'est présent ;
  ;
 Achenheim Truchtersheim Handball, un club de handball alsacien ;
 Langues athapascanes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.